Manuel Miserachs i Codina (Igualada, 1923), advocat i polític, alcalde d'Igualada entre 1979 i 1991
 Manuel Miserachs i Pelfort (Igualada, 1844–1898), fabricant i polític, regidor de l'Ajuntament d'Igualada i batlle interí